Эллиот (также пишется Эллиотт, Элиот или Элиотт, , ) — шотландское имя и фамилия. Имя Эллиот исторически является мужским, но в последние годы стало всё чаще использоваться и как женское. Происхождение имени и фамилии неясны. Некоторые источники полагают, что оно происходит от французского имени Элиас, которое в свою очередь произошло от библейского имени Илия. Другие источники утверждают, что шотландские фамилии (Элиотт, Эллиот) происходят от названия шотландского пограничного клана Эллот (), от преобразования имени Elwold.

Фамилия

Эллиот 
 Эллиот, Адам (род. 1972) — режиссёр, сценарист, продюсер, художник.
 Эллиот, Андрей Иванович (?—1822) — контр-адмирал русской службы, участник наполеоновских войн.
 
 Эллиот, Герберт (род. 1938) — австралийский спортсмен, один из лучших бегунов на средние дистанции конца 1950-х — начала 1960-х годов.
 Эллиот, Гилберт (1651—1718) — английский политический деятель.
 Эллиот, Гилберт, 1-й граф Минто (1751—1814) — шотландский аристократ, управлявший Индией от имени Британской Ост-Индской компании во время наполеоновских войн (1807—1813).
 Эллиот, Даниэль Жиро (1835—1915) — американский зоолог, орнитолог, художник.
 Эллиот, Джейн (род. 1947) — американская актриса мыльных опер.
 Эллиот, Джеймс (1943—2011) — американский астроном, открыл кольцевую систему Урана и атмосферу Плутона.
 Эллиот, Джим (1927—1956) — был одним из пяти миссионеров, убитыми индейцами Аука (Эквадор).
 Эллиот, Джон (1736—1786) — английский врач, автор ряда трудов по медицине.
 Эллиот, Ионафан (1784—1846) — американский публицист.
 Эллиот, Иосиф (1799—1855) — шведский врач-акушер и исследователь.
 Эллиот, Кеннет Алан Колдвелл (1903—1986) — канадский биохимик.
 Эллиот, Ланчестон (1874—1930) — британский борец, гимнаст, легкоатлет и тяжелоатлет.
 Эллиот, Мэриан (род. 1957) — английская певица, солистка группы «X-Ray Spex4»; псевдоним Поли Стайрин.
 Эллиот, Ричард (род. 1960) — композитор и саксофонист родом из Шотландии.
 Эллиот, Роб (род. 1986) — английский футболист ирландского происхождения, вратарь клуба «Ньюкасл Юнайтед».
 Эллиот, Су (род. 1950) — английская актриса.
 Эллиот, Тед (род. 1961) — американский сценарист.
 Эллиот, Чарльз (1792—1869) — североамериканский богослов.
 Эллиот, Чарльс Джилберт Джон Брайдон (1801—1875) — английский адмирал и государственный деятель.
 Эллиот, Эбенезер (1781—1849) — английский народный поэт и предприниматель.
 Эллиот, Элизабет (1926—2015) — духовный писатель, автор христианских книг.

Эллиотт 
 Эллиотт, Брайан (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Эллиотт, Брук (род. 1974) — американская актриса и певица, наиболее известная по главной роли в телесериале «До смерти красива».
 Эллиотт, Деннис (род. 1950) — английский музыкант, скульптор.
 Эллиотт, Денхолм (1922—1992) — британский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премии BAFTA.
 Эллиотт, Джейн (род. 1933) — американская школьная учительница, получившая известность как активистка в области феминизма, антирасизма и прав ЛГБТ.
 Эллиотт, Джо (род. 1959) — английский певец, музыкант и автор песен, наиболее известен как вокалист британской рок-группы Def Leppard.
 Эллиотт, Джон (1876—1956) — американский актёр театра и кино.
 Эллиотт, Джон Мильтон (1820—1879) — американский юрист и политик.
 Эллиотт, Джордж Фрэнк (1846—1931) — американский генерал-майор, 10-й комендант корпуса морской пехоты США.
 Эллиотт, Джордж (футболист) (1889—1948) — английский футболист.
  (1925—1999) — американский композитор фильмов.
 Эллиотт, Дэвид Джеймс (род. 1960) — американский актёр канадского происхождения,
 Эллиотт, Касс (1941—1974) — американская певица, композитор и актриса.
 Эллиотт, Крис (род. 1960) — американский актёр, комик.
 Эллиотт, Мисси (род. 1971) — американская певица, рэпер, автор песен и музыкальный продюсер.
 Эллиотт, Мэтт (род. 1968) — шотландский футболист, защитник.
 Эллиотт, Пол (род. 1964) — английский футболист, защитник.
 Эллиотт, Ральф Нельсон (1871—1948) — американский финансист, создатель «теории волн Эллиотта».
 Эллиотт, Саймон (род. 1974) — новозеландский футболист, игрок сборной страны.
 Эллиотт, Стивен (1771—1830) — американский ботаник, «отец ботаники юга США».
 
 Эллиотт, Сэм (род. 1944) — американский киноактёр и режиссёр.
 Эллиотт, Тим (род. 1986) — американский боец смешанного стиля.
 Эллиотт, Харви (род. 2003) — английский футболист.
 Эллиотт, Шон (род. 1968) — американский баскетболист.
 Эллиотт, Эбби (род. 1987) — американская актриса, комедиантка, сценарист и певица.
 Эллиотт, Эдвард (1873—1955) — американский шахматист.
 Эллиотт, Эрвитт (род. 1928) — американский фотограф.

Элиот 
 
 Элиот, Джордж (настоящее имя Мэри Энн Эванс, 1819—1880) — английская писательница.
  (1951—2014) — британский драматург и сценарист, лауреат премии газеты Evening Standard (1994) и Премии Лоренса Оливье (1995) за лучшую комедию, премии Лондонского общества критиков самому перспективному драматургу (1994).
 Элиот, Мелисса Арнет (род. 1971) — американская певица, автор песен и продюсер, известна под псевдонимом Мисси Элиот.
  (ум. 1522) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1495), отец Томаса Элиота.
  — ирландский католический священник, епископ Киллалы (1351—1383).
 Элиот, Сэмюэл (1821—1898) — американский историк.
 Элиот, Уильям (1811—1887) — американский богослов.
  (ок. 1490—1546) — английский государственный деятель, дипломат и учёный, шериф Беркшира и Оксфордшира (1527—1528), посол к императору Священной Римской Империи Карлу V (1531, 1535—1536), член Палаты общин (1539—1542), сын Ричарда Элиота.
 Элиот, Томас Стернз (1888—1965) — американо-английский поэт, драматург и литературный критик, представитель модернизма в поэзии.
 Элиот, Чарльз (1862—1931) — британский дипломат.

Вымышленные персонажи 
 Энн Эллиот — литературный персонаж, главная героиня последнего романа Джейн Остин «Доводы рассудка».

Топонимы 
 Эллиот — город в Восточной Капской провинции ЮАР
Составные топонимы
 Леди-Эллиот — самый южный коралловый остров Большого барьерного рифа у восточного побережья Австралии.

Прочее 
 Эллиот — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Клан Эллиот — равнинный шотландский клан.

См. также 
 Волновая теория Эллиотта — математическая теория о том, как поведение общества или финансовых рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей.
 Сосна Эллиота, или болотистая () — дерево рода Сосна семейства Сосновые.
 
 Лекции Чарльза Элиота Нортона — ежегодные курсы лекций, которые читаются на кафедре поэзии имени Чарльза Элиота Нортона в Гарвардском университете.
 «Возвращение Элиота Несса» — телефильм канала NBC.
 Международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо — единственный пассажирский аэропорт Монреаля (Канада).

Примечания 

Мужские имена